Hipias puede ser:

 Hipias de Élide, un contemporáneo de Sócrates, el más grande de todos los sofistas junto a Protágoras; inspiró dos diálogos platónicos:
 El Hipias mayor y el Hipias menor, los dos diálogos de Platón inspirados por el sofista.
 Hipias de Atenas, un tirano hijo de Pisístrato y hermano de Hiparco, involucrado en las Guerras Médicas.